Molekulska formula -{C15H20O}- se može odnositi na:

 Kurzeren
 Heksil cinamaldehid
 Mutizijantol